800 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXVIII Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje miały miejsce 19 sierpnia, a finał 20 sierpnia.

Złoty medal z czasem 8:24,54 wywalczyła Ai Shibata z Japonii. Srebro zdobyła reprezentująca Francję Laure Manaudou, która uzyskała czas 8:24,96. Francuzka kilka dni wcześniej została wicemistrzynią olimpijską na dystansie 400 m stylem dowolnym. Brązowy medal otrzymała Amerykanka Diana Munz po przepłynięciu 800 m kraulem w 8:26,61.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie greckim (UTC+03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy 

800 m stylem dowolnym kobiet